C19H23ClN2 – formula molecolare della clomipramina
C19H23ClN2 – formula molecolare dell'omoclorciclizina

Formule molecolari